San Miguel Soyaltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Soyaltepec (ort), Oaxaca, San Miguel Soyaltepec, 
 San Miguel Soyaltepec (kommun i Mexiko), Oaxaca,